Alexandre Araújo é um violonista, violista e bandolinista, arranjador e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Carne de Gato ao vivo no ChoppHauss

Compositores do Rio de Janeiro (estado)